El término Alia puede referirse a:

Divisiones administrativas 
 Alía, municipio español de la provincia de Cáceres.
 Alia, localidad italiana de la provincia de Palermo.

Accidentes geográficos 
 El río Alia, un arroyo de la parte central de Italia que desemboca en el río Tíber.

Hechos Históricos 
 La Batalla de Alia, acaecida cerca del río homónimo durante la primera invasión gala de Italia.

Personalidades 
 Ramiz Alia (1925-2011), político albanés, presidente del país entre 1985 y 1992.

Otros 
 Aliá o Aliyá, término utilizado para llamar a la inmigración judía a Israel.
 El Aeropuerto Internacional Queen Alia, en Jordania.
 Éditions Allia, editorial de Francia.